Schutzmeister ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Schutzmeister von Orlamünde († 1404), 1394–1403 Bischof von Merseburg
 Otto Schutzmeister (1920–1985), deutscher Maler und Grafiker